Јелашци могу да буду:

 Јелашци (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Јелашци (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ

или

 Јелашци (тврђава), тврђава у Србији